L'Enquête corse est un album de la série de bande dessinée Jack Palmer de Pétillon.
 L'Enquête corse est un film d'Alain Berbérian tiré de cette bande dessinée.